Сиглер:

 Сиглер, Джейми-Линн (род. 1981) — американская актриса и певица.
 Сиглер, Эдвард (1881—1942) — американский гимнаст и легкоатлет, бронзовый призёр Олимпийских игр 1904.

См. также 
 Зиглер
 Сигле